Dietershof steht für:

 Dietershof (Miltach), Ortsteil von Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Dietershof (Neuruppin), Wohnplatz der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg